Bangor kan syfta

Geografi

Frankrike 

 Bangor, Morbihan – en kommun i departementet Morbihan i regionen Bretagne

Republiken Irland

 Bangor Erris – en ort i grevskapet Maigh Eo och provinsen Connacht

Storbritannien

 Bangor, stad i Gwynedd i norra Wales
 Bangor, Nordirland, stad i grevskapet Down i Nordirland
 Bangor is-y-Coed, community i Wrexham, Wales

USA

 Bangor, Maine – en stad i Penobscot County i delstaten Maine